Matryca (łac. mater – matka) – ogólne określenie formy do wykonywania kopii.

 matryca w druku (zarówno w grafice warsztatowej, jak i poligrafii) – forma służąca m.in. do powielania odbitek (negatywem matrycy jest patryca)
 matryca chemigraficzna
 matryca grawerowana
 matryca kolodionowa
 matryca strukturalna
 matryca – w tradycyjnym zecerstwie służyła do odlewania czcionek lub też mechanicznego składu tekstu (monotypowego lub linotypowego)
 matryca – w technice potoczna nazwa każdej wgłębnej formy z wykrojami odpowiadającymi kształtom w kuciu, odlewnictwie, tłoczeniu, jak i galwanoplastyce
 matryce w fotografii cyfrowej
 matryca CCD
 matryca CMOS
 matryca – substancja lub zanieczyszczenie towarzyszące próbce poddawanej badaniu techniką analityczną (np. rozpuszczalnik)
 matryca – fragment DNA, na którym odbywa się amplifikacja
 matryca – tło na którym występują płaty, korytarze ekologiczne, sięgacze, węzły ekologiczne; w krajobrazie rolniczym matrycą są rozłogi, a w krajobrazie zurbanizowanym – kwartały zabudowy (według Formana i Godrona)
 matryca w elaboracji amunicji – narzędzie umieszczone w prasie elaboracyjnej przywracające łusce pochodzącej z odstrzelonej amunicji wymiary nominalne; również służące do osadzania pocisku w łusce

Przypisy